Porta do Sol (Lisboa) - uma das portas da cidade de Lisboa, inserida na antiga cerca moura;
 Porta do Sol (Madrid) - umas das mais importantes praças de Madrid, Espanha
 Porta do Sol (Toledo) - entrada mudéjar do século XIII em Toledo, Espanha
 Porta do Sol (Tiwanaku) - monumento pétreo nas ruínas arqueológicas de Tiwanaku, Bolívia
 Porta do Sol (Córdoba) - uma das portas da muralha romana de Córdoba, Espanha
 Porta do Sol (Vigo) - uma das mais importantes praças da cidade de Vigo, Galiza, Espanha